Ро́джерс () — популярне британське прізвище.

Походження 

Етимологія прізвища Роджерс пов'язана з особовим ім'ям Роджер (Roger), широко вживаним норманами. Як прізвище Роджерс відоме на всіх Британських островах, але найпопулярніше на півдні і заході Англії та в Уельсі. У Шотландії побутує дещо змінене написання прізвища — Rodgers.

У часи Кромвеля прізвище з'явилося в Ірландії, де стало ознакою англізації, зокрема давнього ірландського імені Mac Ruaidhrí (дослівно «червоний король»).

Поширення 

Зараз Роджерс є одним з популярних прізвищ як на Британських островах, так і в англомовних країнах поза Європою (США, Канада тощо).

В Англії та в Уельсі прізвище посідає 77-й рядок рейтингу популярності прізвищ. Згідно з даними перепису в США 1990 року, прізвище Роджерс зайняло 54-е місце за частотою серед усіх повідомлених прізвищ, а його носії склали 0.12 % населення країни.

Відомі носії прізвища Роджерс

А 
 Аарон Роджерс (;  1983) — професійний гравець в американський футбол, виступає на позиції квотербека.
 Аннетт Роджерс (; 1913—2006) — американська легкоатлетка, дворазова олімпійська чемпіонка (1932, 1936).

Б 
 Бернард Роджерс (; 1921—2008) — американський військовослужбовець, Генерал армії США, Начальник штабу Армії США, Головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі (1979—1987).
 Брендан Роджерс (;  1973) — північноірландський футбольний тренер, у минулому — футболіст.

В 
 Вільям Роджерс:
 Вільям Пенн Адаір Роджерс (; 1879—1935) — американський ковбой, виконавець водевілів, гуморист, афорист, соціальний коментатор і актор кіно.
 Вільям Пірс Роджерс (; 1913—2001) — американський політик і державний діяч.
 Вудс Роджерс (; бл. 1679—1732) — англійський морський капітан, капер, работорговець, двічі був королівським губернатором Багамських островів (1718—1721, 1728—1732).

Д 
 Джейсон Роджерс (;  1983) — американський фехтувальник, олімпійський медаліст (2008).
 Джессі Роджерс (;  1993) — колишня бразильська порноакторка.
 Джиммі Роджерс:
 Джиммі Роджерс (; 1897—1933) — американський співак у жанрі кантрі.
 Джиммі Роджерс (;  1933) — американський поп-співак.
 Джинджер Роджерс (; народжена Вірджинія Катерина МакМат ; 1911—1995) — американська кіноактриса, танцівниця і співачка.

Е 
 Еверетт Роджерс (; 1931—2004) — професор факультету комунікації та журналістики Університету штату Нью-Мексико.
 Емілі Роджерс (;  1998) — австралійська синхронна плавчиня, учасниця літніх Олімпійських ігор 2016.

К 
 Карл Роджерс (; 1902—1987) — видатний американський психолог.
 Кенні Роджерс (; 1938—2020) — американський вокаліст, піаніст, композитор, автор текстів, продюсер.
 Кеті Макморріс Роджерс (;  1969) — американська жінка-політик з Республіканської партії.
 Клое Роджерс (;  1985) — британська хокеїстка.

М 
 Майкл Роджерс:
 Майк Роджерс (;  1958) — американський політик-республіканець.
 Майк Роджерс (;  1954) — канадський хокеїст.
 Майкл Роджерс (;  1985) — американський легкоатлет, спринтер.
 Меггі Роджерс (;  1994) — американська співачка та авторка пісень.
 Мімі Роджерс (;  1956) — американська акторка.

Н 
 Нік Роджерс (;  1977) — британський яхтсмен, олімпійський медаліст (2004, 2008).

О 
 Остін Роджерс (;  1995) — американський футболіст, воротар.

П 
 Пол Роджерс (;  1949) — британський рок- та блюзовий співак, музикант і автор пісень.

Р 
 Ревін Роджерс (;  1996) — американська легкоатлетка.
 Річард Роджерс:
 Річард Роджерс (; 1933—2021) — британський архітектор, якого разом з Ренцо Піано і Норманом Фостером вважають творцями стилю хай-тек; лауреат Імператорської та Прітцкерівської (2007) премій.
 Річард Чарльз Роджерс (; 1902—1979) — американський композитор.
 Роббі Роджерс (;  1987) — американський футболіст, півзахисник.
 Родні Роджерс (;  1971) — американський баскетболіст, форвард.

Т 
 Терренс Роджерс (,  1978) — англійський футболіст.
 Тодд Роджерс (;  1973) — американський пляжний волейболіст, олімпійський чемпіон (2008).

Ф 
 Філ Роджерс (;  1971) — австралійський плавець, олімпійський медаліст (1992, 1996).
 Фред Роджерс (; 1928—2003) — американський педагог, пресвітеріанський проповідник, автор пісень і телеведучий.

Х 
 Хал Роджерс (;  1937) — американський політик-республіканець.

Ч 
 Чарльз Роджерс (; 1904—1999) — американський актор і джазовий музикант.

Ш 
 Шелбі Роджерс (;  1992) — американська тенісистка.

Примітки 

Англійські прізвища